Michael Johnson
Michael Johnson (1939–2001) brit filmszínész 
Michael Johnson (1941) amerikai kajakos, olimpikon
Michael Johnson (1967) olimpiai és világbajnok amerikai atléta, rövidtávfutó
Michael Johnson (1973) angol–jamaicai labdarúgóhátvéd
Michael Johnson (1988) angol labdarúgó-középpályás

Mike Johnson
Mike Johnson (1974) kanadai jégkorongozó
Mike Johnson (1974) kanadai jégkorongozó, NHL-játékos
Mike Johnson (1975) kanadai baseballozó, olimpikon
Mike Johnson (1979) brit gyeplabdázó, olimpikon
Mike Johnson amerikai politikus, Louisiana állam egyik kongresszusi képviselője 2017-től
Mike Johnson Oszkár-díjas amerikai animátor